Унья-де-Кинтана () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бенавенте-и-Лос-Вальес. Занимает площадь 30 км². Население — 182 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.

Покровителями города считаются святой Хусто и Пастор и святая дева дель Росарио.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Саморы